Croton laurifolius est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton laurifolius, Spach ex Baill., 1864 : Croton japirensis
 Croton laurifolius, Müll.Arg., 1866 : Croton laurinus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Laurifolius